

Реґулиці — село в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Реґулиці — село в гміні Ниса Ниського повіту Опольського воєводства